Les langues oti–volta forment un sous-groupe des langues gour, comprenant environ 30 langues du nord du Ghana, du Bénin et du Burkina Faso parlées par douze millions de personnes. La langue la plus parlée est le mòoré, la langue nationale du Burkina Faso, parlée par cinq millions de personnes, y compris dans le nord du Togo et du Ghana (dialecte Yanga). Les langues oti–volta bénéficient d'une bonne intelligibilité mutuelle.

La famille est dénommée d'après les rivières Oti et Volta.

Langues 

La classification interne des langues oti–volta, a été élaborée par Manessy 1975–79 (Williamson & Blench, 2000) comme suit :

Le proto-oti–volta 
Le proto-oti–volta peut être reconstitué. Le tableau présente son lexique selon Manessy :

Notes et références

Voir aussi 
 Linguistique
 Liste de langues
 Langues par famille
 Langues nigéro-congolaises
 Langues atlantico-congolaises
 Langues voltaïco-congolaises
 Langues gour

Langue gour
Proto-langue